Torbjörn Johansson kan syfta på bland andra:

* Torbjörn Johansson (musiker) (född 1944), svensk musiker
 Torbjörn Johansson (fackföreningsfunktionär) (född 1963), svensk fackföreningsfunktionär, avtalssekreterare för Byggnads 2009–2012 och för LO sedan 2012
 Torbjörn Johansson (teolog) (född 1967), svensk teolog
 Torbjörn Johansson (friidrottare) (född 1970), svensk medeldistanslöpare
 Torbjörn Johansson (ishockeyspelare) (född 1973), svensk ishockeyspelare och -tränare

Se även 
 Thor-Björn Johansson (född 1949), svensk fotograf och psykoterapeut